«Схид» («Восток»; ) — украинский научный специализированный журнал. Основные рубрики: История, Философия, Экономика. Выходил в Донецке с 1995 года, с 2014 года — в Мариуполе. INDEX COPERNICUS VALUE (ICV) За 2015 р. - 64,77 За 2014 р. - 64.29, Standardized Value: за 2014 р. - 6.50; за 2013 р. - 4.47; за 2012 р. - 4.06 

Журнал внесен в перечень ВАК Украины. Частота выхода журнала — 6 номеров в год. За период 1995—2016 гг. вышло 146 номеров журнала. Автор концепции и шеф-редактор журнала «Схид» — профессор Белецкий Владимир Стефанович.

Языки: украинский, английский, русский.

Журнал «Схід» в международных информационных и наукометрических базах 

 Ulrich's Periodicals Directory ;
 BASE;
 EBSCO;
 РИНЦ (Россия);
 Index Copernicus International S.A. (Польша);
 WorldCat;
 Philosophy Documentation Center
 DOAJ (Швеция)

Кроме того, журнал представлен в известных библиотеках:
 HARVARD UNIVERSITY Кембридж, США
 YALE UNIVERSITY, Нью-Хейвен, США
 LIBRARY OF CONGRESS, Вашингтон, США
 DUKE UNIVERSITY LIBRARIES, Дарем, США
 UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA CHAMPAIGN, Эрбана, США
 UNIVERSITY OF ALBERTA, Эдмонтон, Канада
 STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES, Стенфорд, США
 THE BRITISH LIBRARY, ST. PANCRAS, Лондон, Великобритания

Источники 
  Wołodymyr Biłećkyj. Czasopismo “Wschód” w przestrzeni informacyjnej Ukrainy // Uniwersytet Jagielloński. Nowa Ukraina. 1-2 (7-8) 2009. S.149-151. 
 Дайджест журналу «Схід» http://vesna.org.ua/txt/index.htm
 Бібліографія журналу «Схід» (1995—2006 рр.)/В. С.Білецький, Г. В.Сімченко, А. О. Лисенко. — Донецьк: Східний видавничий дім, Український культурологічний центр, Донецьке відділення НТШ, 2007. — 256 с. http://www.experts.in.ua/baza/doc/detail.php?ID=20885
 
 Сайт журналу «Схід»

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

Научные журналы Украины
СМИ Донецка
Печатные издания, возникшие в 1995 году
Средства массовой информации Мариуполя
Образование в Мариуполе